Кушнер () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Кушнер, Александр Семёнович (род. 1936) — русский поэт, педагог.
 Кушнер, Бернар (род. 1939) — французский врач, дипломат; социалист, министр иностранных дел в правительстве Николя Саркози.
 
  (род. 1935) — американский раввин, редактор журнала Conservative Judaism (1980—1984), лауреат премии Еврейского книжного совета за общие достижения (2007).
  — американский математик, лауреат премии IEEE в области систем управления (1992).
  (род. 1943) — американский историк медицины.
 Кушнер, Джаред (род. 1981) — американский бизнесмен, владелец девелоперской компании и газеты New York Observer. Супруг Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа.
  (1923—1984) — канадский политик, член Палаты общин (с 1979).
  (1927—2001) — американский и канадский микробиолог и детский писатель, лауреат премии Канадской библиотечной ассоциации за детскую книгу года (1981).
 Кушнер, Дэйв (род. 1966) — американский гитарист, наиболее известен по выступлениям в группе Velvet Revolver.
  (род. 1966) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Филадельфия Флайерз».
 
 Кушнер, Павел Иванович (Кнышев; 1889—1968) — советский этнограф, профессор.
  (род. 1949) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркских Музея современного искусства и музея «Метрополитен».
  (род. 1968) — американская писательница.
 Кушнер, Тони (род. 1956) — американский драматург и киносценарист.
  (1912—1982) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1935, 1939).

См. также 
 Кашнер, Эллен (род. 1955) — американская писательница-фантастка.
 Кушнир